wazotocyna
 AVT-Korporacja
 Asociación de Víctimas del Terrorismo